Goloschtschokin (, wiss. Transliteration ) ist der Name folgender Personen:

 Dawid Semjonowitsch Goloschtschokin (* 1944), russischer Jazzmusiker und Komponist
 Filip Goloschtschokin, Bolschewist
 Filipp Issajewitsch Goloschtschokin (1876–1941), sowjetischer Politiker